Богопо́ль — топоним.

 Богополь — исторический район города Первомайска Николаевской области на Украине.
 Богополь — село Кавалеровского района Приморского края России.
 Богополь — городище в Кавалеровском районе Приморского края.